

Astronomia
 3174 Alcock – asteroide
 C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock – cometa

Persone
 Charles Alcock – calciatore, arbitro di calcio, crickettista e dirigente sportivo inglese
 Craig Alcock – calciatore britannico
 George Eric Deacon Alcock – insegnante e astrofilo inglese
 John Alcock – aviatore e militare britannico
 Alcock e Brown
 John Alcock – organista inglese, padre dell'omonimo organista
 John Alcock – organista inglese, figlio dell'omonimo organista
 John Alcock – vescovo inglese
 Leslie Alcock – archeologo britannico
 Milly Alcock – attrice australiana
 Rutherford Alcock – diplomatico britannico
 Terry Alcock – calciatore inglese